Mavronéri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kráthis Potamós, vattendrag, Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 
 Mavronéri (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 
 Loudías Potamós, vattendrag, 

Robotskapade Greklandförgreningar